Виллем ван де Велде Младший (Willem van de Velde de Jonge) (до 18 декабря 1633, Лейден — 6 апреля 1707, Гринвич) — нидерландский художник, самый известный и самый талантливый художник из семейства . Его называли Рафаэлем морской живописи.

Виллем учился у своего отца Виллема ван де Велде Старшего кораблестроению и рисунку, затем изучал живопись у Симона де Флигера. В первой половине своей жизни Виллем ван де Велде Младший занимался изображением побед голландского флота. В 1677 г. поступил на службу к английскому королю Карлу II. После смерти Карла II на некоторое время вернулся в Нидерланды, но вскоре был снова призван на службу в Англию королём Яковом II.

Художник знаменит своими картинами, изображающими спокойное море с волшебным отражением глади воды и морскими баталиями. Его работы хранятся в Лондонской национальной галерее и частных английских коллекциях, в амстердамском Рейксмузее, Гааге, Берлине, Мюнхене, Вене и Париже. В Эрмитаже находятся три картины Виллема ван де Велде Младшего. Кроме картин, он оставил множество рисунков, число которых превосходит 8000.

Галерея

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 222 (Ванденвельде, Вильгельмъ младшій).

Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники-маринисты Нидерландов
Ван де Велде
Похороненные в Лондоне